In 1978 werd het 59ste Campeonato Maranhense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 10 september 1978 tot 27 mei 1979. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Derde fase

Play-off

Sampaio Corrêa krijgt een bonuspunt voor de finaleronde.

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran